Ai Ai Ai és un grup de rumba catalana, i en català, creat després de la mort de Gato Pérez per Pep Lladó, un dels seus col·laboradors i amics paios, amb altres músics d'ètnia gitana, com Antoni "Sicus" Carbonell o Ricard "Tarragona". Incorpora membres de formacions mítiques de la rumba catalana, i el grup mateix és un dels noms imprescindibles per conèixer aquest estil. Després d'una aturada de set anys des del quart disc, Pep Lladó i Rafalito Salazar, els dos responsables del grup, es van retrobar i el van refer amb la incorporació de David Torras. Entre els tres sumen carreres ben prolífiques, entre les quals destaquen formar part dels combos de Gato Pérez, Patriarcas de la Rumba o Sabor de Gràcia.

Història 
El seu primer disc (Això brama, 1992) és agradable i s'hi barregen versions de Serrat ("Paraules d'amor"), de Gato Pérez ("La curva del morrot") i temes originals, entre els quals destaca per la seva difusió mediàtica "Sota la palmera". Aviat, però, el cantant "Sicus" se'n va per fundar el grup Sabor de Gràcia i és substituït pel terrassenc Miquel Górriz, i el grup (format definitivament per Lladó, Górriz i "Rafalitu" Salazar) comença una etapa més complexa, caracteritzada per la recerca formal i de continguts, la fusió de la rumba amb altres referents musicals com la música llatina, el rock o el rap, i uns textos cada vegada més rics i elaborats. Fruit d'aquesta evolució són els àlbums Neguits, angúnies i forats (1994), i, sobretot, El temps de Sefalina Kaolin (1996), que conté cançons tan rodones com "Anar tirant", temes tan allunyats de la superficialitat de la rumba a l'ús com "It's so hard to be a Catalan" o "Medellín", o una aconseguidíssima i sorprenent versió de la cançó de Raimon "Jo vinc d'un silenci".

Al final de la primavera del 1998 apareix un nou disc (Esperit de vi) molt més alegre i intranscendent (malgrat la nostàlgia indefinible del tema "Advertència"), en el qual empren parcialment el castellà, i aviat Pep Lladó es desvincula de les activitats públiques del grup.

Tornen el 2007 amb una nova formació: Pep Lladó (teclats, veus i programacions), Rafalito Salazar (ventilador i veus), David Torras (ventilador i veus) i Jordi Gas (veus). Aquest mateix any publiquen el recopilatori Les millors cançons del mil·lenni passat i el 2008 un disc amb cançons noves, Lo més gran del món!.

Discografia

Referències

Enllaços externs 
 Biografia musical d'aquest grup de rumba. 
 El grup Ai Ai Ai dins del context de la rumba catalana.  

Grups de rumba catalana
Grups de música pop catalans
Grups de música del Maresme